Sandro Chaves de Assis Rosa (ur. 1973) – brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. Pogoni Szczecin
 Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro (ur. 1989) – brazylijski piłkarz, zawodnik Queens Park Rangers
 Sandro – postać z serii gier Heroes of Might and Magic
 Sandro (ur. 1993) – niemiecki piosenkarz szlagierów